Sternaman ist der Familienname folgender Personen:

Dutch Sternaman (1895–1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler
Joey Sternaman (1900–1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer